Колонна-Валевский — фамилия; имеет женскую форму Колонна-Валевская.
 Колонна-Валевский, Александр (1810—1868) — французский политик и дипломат, побочный сын императора Наполеона I.
 Колонна-Валевский, Александр (1778—1845) — польский дворянин и государственный деятель, член Рады Станов Царства Польского.